Александр Краснопольский — украинский и советский актёр.

Биография 
В 1980-х гг — актёр Одесского русского драматического театра. Лауреат премии Золотой Остап. Один из основателей нью-йоркского шоу-театра Блинком. Соучредитель ежегодной театральной премии им. Л. Буговой и И. Твердохлиба.

Ссылки
 http://www.odessaglobe.com/our-digest-full?id=889
 http://www.paco.net/odessa/media/odessa/04-0598/44.htm
 http://viknaodessa.od.ua/newspaper/news/?78
 http://vo.od.ua/article/3667

Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Актёры Украины
Актёры XX века
Актёры XXI века
Персоналии:Нью-Йорк
Персоналии:Одесский русский драматический театр им. А. Иванова